Песма Евровизије 2021. (; ) 65. је по реду избор за Песму Евровизије. Одржан је у Ротердаму, Холандији, захваљујући победи Данкана Лоренса на Песми Евровизије 2019. године у Тел Авиву, са нумером Arcade. Ово је био пети пут да се такмичење одржи у Холандији, након што је Холандија била домаћин 1958, 1970, 1976. и 1980. године. Након отказивања такмичења 2020. године, Европска радиодифузна унија (ЕРУ) је улагала напоре да се све пренесе из 2020. у 2021. годину, од града домаћина па до изабраних учесника. Такмичење се састојало из два полуфинала која су се одржала 18. и 20. маја и финала које се одржало 22. маја 2021.

39 земаља је учествовало на такмичењу. Упоредо са 2019. годином, Бугарска и Украјина су се вратиле након одсуства 2019. године док су се Белорусија, Јерменија, Мађарска и Црна Гора повукле са такмичења.

Италија је остварила своју трећу победу на такмичењу након што су победили 1964. и 1990. године. Такмичење 2021. ће бити упамћено по томе што се Аустралија по први пут од свог првог појављивања 2015. године није квалификовала за финале. ЕРУ је дала извештај да је такмичење уживо пратило 183 милиона гледалаца што је за 1 милион више у односу на 2019. годину, са порастом гледаности међу популацијом између 15 и 24 година.

Избор града домаћина 

Такмичење се одржало у Холандији, након што је Данкан Лоренс, који је представљао Холандију на такмичењу 2019. године, победио са песмом Arcade.

Конкурс за домаћинство 

Након отказивања такмичења 2020. године због пандемије Коронавируса у Европи, ЕРУ је била у преговорима са холандским емитерима који су били задужени за домаћинство 2020. године да и 2021. буду задужени и да се такмичење одржи у Ротердаму где је такмичење 2020. требало да се одржи.

Према последњим извештајима холандских медија, град Ротердам је захтевао додатних 6,7 милиона евра како би могли организовати такмичење. Скупштина општине града Ротердама требала је да донесе одлуку о потенцијалном домаћинству најкасније до 23. априла 2020. године. Скупштина је такође морала да одобри додатни буџет за организацију. Одлука је важна јер је ЕРУ захтевала да буде информисана најкасније до краја априла 2020. да би знали да ли је Ротердам у могућности да буде домаћин такмичења. У случају да Ротердам није био изабран као домаћин, холандски емитери AVROTROS, NOS и NPO морали би до средине маја наћи алтернативно решење.

Током преноса програма Eurovision: Europe Shine a Light (Евровизија: Европо упали светла) који је емитован дана када је требало бити одржано финале 2020. године, објављено је да ће домаћин такмичења 2021. бити Ротердам.

Због актуелне пандемије Коронавируса, ЕРУ заједно са холандским емитерима разматра четири могућа сценарија за одржавање такмичења, при чему ЕРУ потврђује да дефинитивно неће бити отказивања такмичења. Имајући у виду каква ће бити ситуација са вирусом почетком 2021. године, ЕРУ разматра следеће могуће опције:

Сценарио А: да се такмичење одржи као и увек, без икаквих рестрикција; овај сценарио је искључен из игре у фебруару 2021. због епидемиолошке ситуације.
Сценарио Б: да се такмичење одржи као и увек, али са поштовањем мера дистанци од 1,5 метара; касније је овај модул модификован: такмичење се одржава у арени, с тим што уколико неке делегације због епидемиолошке ситуације нису у могућности да дођу у Ротердам, могу наступати код куће
Сценарио Ц: такмичење се одржава у арени, с тим што уколико неке делегације због епидемиолошке ситуације нису у могућности да дођу у Ротердам, могу наступати код куће; касније је овај модул модификован: такмичење се одржава у арени, с тим што сви учесници наступају код куће са унапред снимљеним наступима, док ће присуство публике бити ограничено
Сценарио Д: због епидемиолошке ситуације, програм такмичења се одржава у арени без публике, али ће учесници наступати код куће. Овај модул је био искоришћен као тест на такмичењу за дечју песму Евровизије 2020.

Дана 2. марта 2021. године ЕРУ је потврдила да ће се такмичење одржати по сценарију Б, након што су ЕРУ и холандски емитери усвојили опсежан протокол о утицају Коронавируса на такмичење. Ако се околности промене у наредном периоду, утицај на такмичење се и даље може додатно смањити.

Формат

Графички дизајн 

Дана 18. септембра 2020. је заједно са објављивањем могућих сценарија за одржавање такмичења, потврђено да ће слоган "Open Up" који је требао бити коришћен за такмичење 2020. године, бити коришћен за 2021. годину. Извршни продуцент такмичења Сијетсе Бакер је потврдио да ће лого који је био планиран за 2020. годину, бити редизајниран и да ће бити представљен након што ЕРУ објави коначну листу учесника. Редизајнирани лого је објављен 4. децембра 2020. и представља апстрактну презентацију боја земаља учесница у смислу удаљености тадашњих 41 земаља учесница од локације Ротердама као централне тачке.

Водитељи 
Дана 18. септембра 2020. је заједно са објављивањем могућих сценарија за одржавање такмичења, објављено од стране ЕРУ да ће водитељи такмичења бити планирани водитељи за 2020. годину: телевизијска водитељка и глумица Шантал Јанзен, певач, водитељ као и холандски коментатор на такмичењу Јан Смит, певачица Едсилија Ромбли која је представљала Холандију на песми Евровизије 1998. и 2007. године и интернет блогерка и шминкерка Ники де Јагер.

Извршни супервизор 

У јануару 2020. године, ЕРУ је објавила да ће Мартин Естердал постати извршни супервизор такмичења након такмичења 2020. године, наследивши Јон Ола Санда. Пре него што је постао извршни супервизор, Естердал је био извршни продуцент за такмичења одржана 2013. и 2016. године, такође је био и члан референтне групе ЕРУ од 2012. до 2018. године.

Такмичарске песме 

Након отказивања такмичења 2020. године, ЕРУ је разматрала опцију да песме изабране за 2020. годину буду такмичарске песме у 2021. години. О томе је ЕРУ водила разговоре са референтном групом. Референтна група је 20. марта 2020. године објавила да у складу са правилима такмичења, песмама из 2020. године није дозвољено да се такмиче у 2021. години. Са друге стране, извођачи могу и не морају да остану исти, а о томе одлучује национални емитер сваке државе. Одређене земље су већ заказале национална финала, стога њихов извођач, али и композиција ће бити поново бирани, док су неке државе задржале планиране учеснике из 2020. као представнике.

Снимљени наступи 

Како не би дошло до поновног отказивања такмичења, ЕРУ је 18. новембра 2020. објавила да је свака делегација у обавези да направи резервни снимак наступа из своје земље који ће бити искоришћен у уживо преносу, у случају да нека делегација због епидемиолошке ситуације не буде у могућности доћи у Ротердам.

Пратећи вокали 

Због ситуације изазване пандемијом Коронавируса, ЕРУ је одлучила да допусти коришћење снимљених пратећих вокала за 2021. годину, како би покушали смањити број присутних на сцени. Свака делегација може својевољно да изабере да ли ће користи снимљене вокале или ће пратећи вокали наступити уживо. Такође, комбинација живих и снимљених вокала је дозвољена.

Жреб за полуфинале 

Дана 17. новембра 2020. ЕРУ је објавила како се жреб за полуфинала неће одржати и да ће се на такмичењу 2021. године користити исти распоред учесника по полуфиналима који је требао бити коришћен на такмичењу 2020. године.

Састав шешира који је првобитно био коришћен за 2020. годину:‍

Напомене:

Земље учеснице 

Дана 26. октобра 2020. године ЕРУ је првобитно објавила да би на такмичењу 2021. године требала учествовати 41 земља; истих 41 земаља је планирало да учествује и на отказаном такмичењу 2020. године. Бугарска и Украјина ће се вратити након одсуства 2019. године, док су се Мађарска и Црна Гора повукле са такмичења.

Марта 2021. Белорусија и Јерменија су објавиле повлачење са такмичења; Јерменија се повукла због нестабилне политичке ситуације која је проузрокована због последица рата у Нагорно-Карабаху у јесен 2020. године, док је Белорусија дисквалификована са такмичења због слања песме која није у складу са правилима такмичења и немогућности промене песме. Тако је број учесника смањен на 39.

Извођачи који су учестовали раније

Извођачи који су требали да наступе 2020. и изабрани су 2021. 
Велики број емитера је одлучио да своје извођаче који су требали да наступе на  изабере за своје представнике 2021. Укупно 26 извођача је поново изабрано, 24 интерно, док су 2 поново изабрана националним финалем.

Легенда

Прво полуфинале 
16 земаља је учествовало у првом полуфиналу. Право гласа су имали публика и чланови жирија из Италије, Немачке и Холандије. Белорусија је првобитно била жребована да наступи у овом полуфиналу, али је дисквалификована са такмичења због слања песме која није у складу са правилима такмичења и немогућности промене песме.

Друго полуфинале 

17 земаља је учествовало у другом полуфиналу. Право гласа су имали публика и чланови жирија из Уједињеног Краљевства, Француске и Шпаније. Јерменија је првобитно била жребована да наступи у овом полуфиналу, али су се повукли са такмичења због нестабилне политичке ситуације.

Финале

Резултати 

У следећим табелама налазе се детаљнији статистички подаци о резултатима гласања по државама.

Резултати првог полуфинала

12 поена у првом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у првом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Резултати другог полуфинала

12 поена у другом полуфиналу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у другом полуфиналу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Резултати финала

12 поена у финалу 
Табеле испод садрже информације о додељивањима максималних 12 поена у финалу. Земље у трећој колони чија су имена подебљана, добиле су сва 24 поена (максималних 12 поена жирија и максималних 12 поена телегласања).

Остале земље 

Да би одређена држава могла да стекне право учешћа на такмичењу Евросонга, она мора да буде активна чланица Европске радиодифузне уније (ЕРУ).‍ ЕРУ је послао позив за учешће на Песми Евровизије 2021. године свим активним члановима, којих је тренутно 56.‍ Следеће државе исказале су јасну (не)заинтересованост.

Активни чланови ЕРУ 

  - 5. јуна 2020. године, радио телевизија Андоре је потврдила да се Андора неће вратити на такмичење 2021. године.
  - Иако су првобитно пријавили учешће и били жребовани да наступе у првом полуфиналу, ЕРУ је дисквалификовала Белорусију са такмичења након што је песма "Ya nauchu tebya (I'll Teach You)" групе Galasy ZMesta одбијена јер крши правила такмичења и немогућности слања друге песме на такмичење.
  - 6. октобра 2020. године, радио телевизија Босне и Херцеговине је потврдила да се Босна и Херцеговина неће вратити на такмичење 2021. године због вишегодишњег проблема са буџетом јавног сервиса.
  - Иако су првобитно пријавили учешће и били жребовани да наступе у другом полуфиналу, јерменска телевизија је 5. марта 2021. објавила повлачење са такмичења због нестабилне политичке ситуације која је проузрокована због последица рата у Нагорно-Карабаху у јесен 2020. године.
  - 30. јула 2020. године, луксембуршка телевизија је потврдила да се Луксембург неће вратити на такмичење 2021. године, напоменувши да се телевизија неће фокусирати на забавни програм и да би их учешће довело до нестабилне финансијске ситуације.
  - 17. октобра 2020., мађарска телевизија је отворила конкурс за фестивал A Dal који је раније био коришћен као избор за представника Мађарске на такмичењу. Међутим, о учешћу на песми Евровизије 2021. није било речи, тиме је мађарска телевизија поново покренула гласине о могућем повлачењу са такмичења. Њихово одсуство са такмичења је потврђено без икаквог обавештења након што је ЕРУ објавила коначан списак учесника за 2021. годину.
  - 8. септембра 2020. године, монегашка телевизија је потврдила да се Монако неће вратити на такмичење 2021. године.
  - 3. августа 2020. године, словачка телевизија је потврдила да се Словачка неће вратити на такмичење 2021. године, због слабог интересовања.
  - 26. октобра 2020. године је потврђено да Турска неће учествовати на такмичењу 2021. године након што је ЕРУ објавила коначан списак учесника за 2021. годину.
  - 12. октобра 2020. године, радио телевизија Црне Горе је потврдила да ће се Црна Гора повући са такмичења из финансијских разлога као и због лоших резултата. Црногорска телевизија такође није планирала да учествује ни на касније отказаном такмичењу 2020. године.

Међународни преноси и гласања

Гласања и објављивачи резултата 
Редослед гласања је објављен на дан финала.

  — Луси Ајуб (водитељка 2019)
  — Ида Новаковска (водитељка дечје песме Евровизије 2019. и дечје песме Евровизије 2020)
  — Моника Фабри
  — Андри Џаху
  — Стефани Спитери
  — Сиси Нулија Бенита
  — Ване Маркоски
  — Ел и Ники (победници 2011; Елдар Гасимов је био и водитељ 2012)
  — Сиље Сћемстад Круз
  — Нивес Алварез
  — Филип Ханза
  — Аманда Холден
  — Каролина Ди Доменико
  — Лорела Флего
  — Манолис Кинис
  — Амината (летонска представница 2015)
  — Рајан О’Шонеси (ирски представник 2018)
  — Сергеј Степанов (молдавски представник 2010. и 2017. као члан групе SunStroke Project)
  — Драгана Косјерина
  — Јоана Драгнева (бугарска представница 2008. као члан групе Deep Zone Project)
  — Лукас Хаматсос
  — Данира Бухрис
  — Барбара Шунебергер
  — Џоел Кризи
  — Катри Норлин
  — Елиса
  — Тејана
  — Ханес Оли Агустсон
  — Каталина Понор
  — Иван Дориан Молнар
  — Татјана Кухарова
  — Ото Немсадзе (грузијски представник 2019)
  — Андријус Мамонтовас (литвански представник 2006. као члан групе LT United)
  — Тина Милер
  — Полина Гагарина (руска представница 2015)
  — Карла (француска представница на Дечјој песми Евровизије 2019)
  — Карола (шведска представница 1983, 1991. и 2006; победница 1991)
  — Анжелик Белдне
  — Роми Монтејро

Коментатори 
Коментатори служе да такмичење преводе за локалну публику, као и да им приближе такмичење и такмичаре.

Гледаност

Остале награде

Награде Марсела Безесона 
Награде Марсела Безесона одају почаст најбољим песмама у финалу такмичења. Добиле су име по Марселу Безесону који се сматра оснивачем Песме Евровизије. Први пут су додељене 2002. од стране Кристера Бјеркмана и Ричарда Хереја. Постоје три награде: за уметнички наступ, награда композитора и награда новинара. Добитници се објављују мало пре финала такмичења.

ОГАЕ 

ОГАЕ је међународна организација која пре сваког такмичења спроводи гласање за најбољу песму. Састоји се од више од 40 националних клубова у и изван Европе. Најбољих 5 после свих гласова су приказани испод.

Награда Барбаре Декс 

Награду Барбаре Декс додељују фанови извођачу који је имао најупечатљивији изглед на сцени. Први пут је додељена 1997. и првобитно је била награда за најгоре обученог такмичара, док овај критеријум није промењен 2019. Награда је добила име по Барбари Декс која је завршила на задњем месту 1993. кад је носила хаљину коју је сама дизајнирала. Од 1997. до 2016, награду је додељивао сајт „House of Eurovision” (Кућа Евровизије), а од 2017. доделу организује сајт Songfestival.be.

Евровизијске награде 
По први пут, на званичном профилу Песме Евровизије на Инстаграму су додељиване награде на основу гласова фанова. Номинације су одлучивали разни сајтови, блогови и подкастови који се баве Песмом Евровизије, а фанови су одлучивали победника гласањем на Инстаграму. Резултати су објављени на Инстаграму 30. децембра 2021, а онда опет на Јутјубу 31. децембра 2021.

Победници су написани подебљано и имају дупли бодеж поред себе (‡). Другопласирани имају бодеж поред себе (†).

Службени албум 

-{Eurovision Song Contest: Rotterdam 2021}- је службени компилацијски албум такмичења одржаног 2021. године, који је саставила Европска радиодифузна унија, а 23. априла 2021. године је издала кућа -{Universal Music Group}-. Албум садржи свих 39 песама изведених на Евросонгу 2021. године, укључујући и полуфиналне нумере које нису добиле право учешћа у финалу.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 

Ротердам
 
Песма Евровизије по годинама
Музика у 2021.